Alexander-von-Humboldt-Denkmal steht für:

 Alexander-von-Humboldt-Denkmal (Berlin)
 Denkmal zu Ehren von Alexander von Humboldt, New York City